Název Šilupis může znamenat:

 řeka v Litvě: (v závorce je uvedena řeka nebo jiné vodstvo, do kterých se vlévá)
 Šilupis (Agluona) (Agluona (Minija))
 Šilupis (Lyšupis) (Lyšupis)
 Šilupis (Minija) (Minija)
 Šilupis (Plinkšės) (jezero Plinkšės v povodí řeky Šerkšnė)
 Šilupis (Sausdravas) (Sausdravas)
 Šilupis (Šlūžmė) (Šlūžmė)
 Šilupis (Tenenys) (Tenenys)
 Šilupis (Vadakstis) (Vadakstis)
 Šilupis (Venta) (Venta)
 Šilupis (Vyčius) (Vyčius)

Podobné názvy 
 Šiltupis
 Šilupė